Campagnon ima više značenja:
 Campagnon, Padova
 Campagnon, Verona